Бронгалёвка () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 117 человек. Занимает площадь 10,000 км². Почтовый индекс — 48005. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Бронгалівка

Примечания

Ссылки 
 Бронгалевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района